

Personen 
 Catharina Michaella van Spanje, hertogin-gemalin van Savoye
 Catalina Tomàs, een heilige
 Catalina Castaño, een Colombiaans tennisspeelster
 Catalina Sandino Moreno, filmster

Geografie 
 Catalina (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Catalina Foothills, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Catalina (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Isla Catalina, een eilandje voor de kust van de Dominicaanse Republiek
 Santa Catalina Island, een eiland van de Amerikaanse staat Californië

Overig 
 macOS Catalina, besturingssysteem van Apple
 Consolidated PBY Catalina, een (water)vliegtuig
 Catalina Caper, een film
 Catalina (Apache), webserversoftware van de Apache Software Foundation
 Catalina Sky Survey, een project voor het lokaliseren van gevaarlijke astronomische objecten